Jean de Chalon peut désigner plusieurs seigneurs du Moyen Âge :

Jean I de Chalon (1190-1267), régent du comté de Bourgogne, de qui sont issues les deux branches suivantes :
 Maison de Chalon-Arlay
Jean I de Chalon-Arlay (1258-1315), fils de Jean I de Chalon.
 (1300-1335), fils de Jean Ier de Chalon-Arlay, évêque de Bâle puis de Langres.
Jean II de Chalon-Arlay (1312-1362).
Jean III de Chalon-Arlay (1361-1418).
Jean IV de Chalon-Arlay (1443-1502), dit le prince d'Orange.

 Maison de Chalon-Auxerre
Jean I de Chalon-Auxerre (1243-1309), fils de Jean I de Chalon.
Jean II de Chalon-Auxerre (1292-1361).
Jean III de Chalon-Auxerre (1318-1379).
Jean IV de Chalon-Auxerre (1337-1370).
Jean de Chalon (?-1462), fils de Jean III de Chalon-Arlay, seigneur de Joigny.